The Prophecy, film d'horreur américain de Gregory Widen (1995)
 The Prophecy, groupe mauricien de seggae